Maracha, district en Ouganda
 Maracha, capitale de ce district